Рогожени има више значења:

 Рогожени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Рогожени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији